CEPI o Coalició per a les Innovacions en Preparació per Epidèmies
 Cepi Milesiorum